Plaats in Indonesië
 Uring (Bukit), een plaats in het bestuurlijke gebied Bener Meriah in de provincie Atjeh
 Uring (Pegasing), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Tengah in de provincie Atjeh
 Uring (Pining), een plaats in het bestuurlijke gebied Gayo Lues in de provincie Atjeh